E může v cyrilici ve slovanských jazycích označovat několik písmen:
 Е – v ruštině a běloruštině se vyslovuje jako je, v bulharštině, srbštině a ukrajinštině jako e.
 Ё – vyvinulo se z písmena Е,
 Є – písmeno vyskytující se pouze v ukrajinštině, kde se vyslovuje jako je,
 Э – obrácené e.

V čuvaštině se vyskytuje písmeno Ӗ.